Svjetsko U-19 košarkaško prvenstvo - Srbija 2007. je svjetsko košarkaško prvenstvo do 19 godina koje se održalo u Novom Sadu u Srbiji od 12. srpnja do 22. srpnja 2007. godine. Zlatnu medalju osvojila je srpska košarkaška reprezentacija, dok je nagradu za najkorisnijeg igrača dobio također igrač srpske reprezentacije Milan Mačvan.

Kvalifikacije

Skupine

Prvi krug

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug

Skupina E

Skupina F

Završna faza

Razigravanje za medalje

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Vanjske poveznice 
Službena stranica 

2007
Međunarodna košarkaška natjecanja u Srbiji